La stagione 2000 della Formula Nippon fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 13 differenti team, 21 differenti piloti, 2 differenti telaisti e un solo motorista.

Al termine delle competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota giapponese Toranosuke Takagi alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard 2KL e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Tutte le vetture sono spinte da motori Mugen.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R16=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte (14)=posizione dopo le qualifiche, ma posizione nella griglia non libera

Note

Collegamenti esterni

 05
Nippon